Het ATP-toernooi van Rosmalen 2000 (met de officiële naam Heineken Trophy 2000) werd van 19 tot en met 25 juni gespeeld op de grasbanen van Autotron in de Nederlandse plaats Rosmalen. Internationaal stond het toernooi bekend als het toernooi van 's-Hertogenbosch.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste speelsters

Toernooischema 

Rosmalen
ATP-toernooi van Rosmalen